El término Escuela Superior de Música puede referirse:

a la Escuela Superior de Música de Caracas;
a la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de San Juan en San Juan, Argentina;
a la Escuela Superior de Música Reina Sofía;
a la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, en México;
a la Escuela Superior de Música de Cataluña;
a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey;
a la Escuela Superior de Música“ Maestro Cruz Lizárraga”;
a la Escuela Superior de Música  de la Universidad Autónoma de Coahuila;
a la Escuela Superior de Música Franz Liszt Weimar;
a la Escuela Superior de Música Lorenzo Luján Darjón.